Hendrik van Nassau (Dillenburg, 15 oktober 1550 – Mook, 14 april 1574) was de jongste broer van Willem van Oranje.

Hendrik was het twaalfde en laatste kind van Willem de Rijke en gravin Juliana van Stolberg.

Hendrik studeerde vanaf zijn 14e jaar in Leuven onder toezicht van zijn oudste broer Willem. Na een studie in Straatsburg nam hij dienst in het leger van de Franse hugenoten onder leiding van Gaspard de Coligny, vader van Louise de Coligny, waarmee hij deelnam aan de Slag van Montcontour op 3 oktober 1569.

Al in 1572 nam Hendrik deel aan Willems tweede invasie in de Nederlanden. Omdat de invasie mislukte keerde hij terug naar Dillenburg om daar mee te werken aan de voorbereiding van een nieuwe veldtocht. In 1574 trok Hendrik samen met Franse en Duitse legers naar Leiden, waarbij zij gestopt werden door Spaanse troepen op de Mookerheide. Tijdens de Slag op de Mookerheide sneuvelde hij (samen met zijn broer Lodewijk). Hun lichamen werden nooit teruggevonden.

Op het schilderij de vier graven van Nassau-Dillenburg, de broeders van Willem I, prins van Oranje (niet afgebeeld!): Jan de Oude (zittend) Hendrik, Adolf en Lodewijk. Afgebeeld tegen een achtergrond van architectuur. Op de tafel tussen hen in ligt een landkaart, op de grond helmen en stukken van een harnas. Jan heeft een strijdhamer in de hand. Inscriptie, linksonder: 'Gr Jan // van Nassa[.]'; midden onder: 'Graeff Adolfh Nassau // [..] heyliger[..] [...]’; inscriptie, rechtsonder: 'Graeff. Henderick van Nassau'; inscriptie, links van Jan van Nassau: 'Graeff Lodewijck //van Nassau out 36 J. // Bij Moock gebleve // Aº 1574'.

Nassau-, Hendr
Nassau-, Hendr
Nassau-, Hendr
Graaf van Nassau-Siegen